La gara di fioretto individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 16 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca. Le qualificazioni si sono svolte il 15 Luglio 2015.
Il titolo è stato vinto dalla russa Inna Deriglazova che ha sconfitto in finale la russa Aida Shanayeva.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Riferimenti

Altri progetti 

Campionati mondiali di scherma 2015